Венанций (Venantius) е име на:

 Венанций Млади, консул 507 г.
 Василий Венанций Млади, консул 508 г. на Източната Римска империя
 Деций Марий Венанций Василий, praefectus urbi и консул 484 г.
 Флавий Венанций Опилион, консул 524 г.

 Свети Венанций Фортунат (530–600/609), римски поет на химни, епископ
 Свети Венанций от Камерино (+ 18 май 251 или 253), 15-годишен мъченик и Светия от Камерино, регион Марке, Италия
 Венанций, брат на Свети Хонорат (350-429)